Еспинал има више значења:

 Еспинал (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Еспинал (Сан Мигел Кезалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Еспинал (Виља де Тамазулапам дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Еспинал (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Еспинал (Еспинал, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику